Вестербург () — многозначный немецкий термин:

Топоним 
 Вестербург — средневековый замок в земле Саксония-Анхальт, Германия.
 Вестербург — город в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
  (1490–1558) — немецкий юрист и теолог эпохи Реформации.
  (скончался в 1297 году) — архиепископом Кёльнской архиепископии с 1275 по 1297 год.